Альфтер:

 Альфтер — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Альфтер, Кристобаль (1930—2021) — испанский композитор и дирижёр.